Der Kanton Mennecy ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Évry und Étampes, im Département Essonne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Mennecy. Vertreter im Generalrat des Départements ist neben dem seit 2001 amtierenden Patrick Imbert (zunächst UMP, dann PR) seit 2015 auch Caroline Parâtre (ebenfalls UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Der Kanton Mennecy bestand bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 aus zwölf Gemeinden: Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Écharcon, Fontenay-le-Vicomte,  Le Coudray-Montceaux, Mennecy (Hauptort), Nainville-les-Roches, Ormoy, Vert-le-Grand und Vert-le-Petit.

Mennecy